Arco hace referencia a varios artículos:

Arquitectura 
 Arco (arquitectura), elemento arquitectónico que permite abrir vanos en una construcción;
 Arco de medio punto, arco que en el intradós tiene la forma de un semicírculo;
 Arco apuntado o arco del ojal o arco ojival, tipología extensa de arcos que están compuestos por dos tramos de arco formando un ángulo central en la clave;
 Arco de herradura, arco ultrasemicircular o ultrapasado, arco cuya curva es más amplia que un semicírculo y tiene forma de herradura;
 Arco adintelado o arco plano, arco que no presenta curvatura;
 Arco escarzano o arco corvado, arco rebajado simétrico;
 Arco carpanel o arco apainelado, arco rebajado simétrico que se forma a partir de él, con el añadido de pequeños arcos en los extremos;
 Arco mixtilíneo, arco compuesto por una combinación de líneas y curvas;
 Arco conopial, arco algo apuntado, pero que tiene una escotadura en la clave;
 Arco de descarga, arco ciego practicado en un muro de carga;
 Arco perpiaño, arco estructural que se suele emplear en ciertas bóvedas como concentración de empujes;
 Arco formero, un elemento arquitectónico curvo que discurre paralelo al eje longitudinal de la nave;
 Arco festoneado, un arco que posee diversas ondulaciones (o festones) en el intradós, como decoración;
 Arco diafragmático o arco diafragma, aquel dispuesto en la dirección transversal de un espacio que permite forjar en sentido longitudinal;
 Arco Tudor, un arco apuntado que se construye con cuatro secciones de circunferencia;
 Arco de triunfo, un monumento en forma de arco para conmemorar una victoria militar;
 Arco continuo, un tipo de elemento estructural;

Artes
 Arco narrativo o arco argumental, en literatura, historia que se divide en varios fragmentos o capítulos;
 Arco (feria de arte), feria de arte moderno que se celebra anualmente en Madrid;

Música
 Arco (música), accesorio utilizado para tocar algunos instrumentos de cuerda;
 Arco musical, instrumento de cuerda con una o dos cuerdas;
 Arco de diddley, instrumento de cuerda originario de África;

Geografía y ciencias naturales
 Arco insular, una clase de archipiélago;
 Arco volcánico, alineamiento de volcanes que ocurren en los límites de placas tectónicas convergentes;
 Arco Atlántico, porción occidental de Europa bañada por el océano Atlántico
 Arco de choque, región fronteriza entre la magnetosfera de un cuerpo celeste y el medio interestelar
 Arco (Italia), ciudad en el norte de Italia;
 Arco de Baúlhe, freguesia portuguesa del municipio de Cabeceiras de Basto;
 Arco natural, formación geológica en la que se observa un arco o puente de roca natural;
 Arco de meridiano, determinación muy precisa de la distancia entre dos puntos con la misma longitud;
 Arco diurno, porción de circunferencia en la esfera celeste que recorre aparentemente el Sol en el horizonte
 Arcoíris, fenómeno atmosférico debido a la descomposición de la luz solar;
 Arco circunhorizontal o arcoíris de fuego, fenómeno óptico atmosférico en forma de halo

Fisiología
 Arco cigomático, parte del cráneo humano, más concretamente de la cara humana;
 Arco aórtico, tradicionalmente cayado aórtico, segmento de la arteria aorta;
 Arco branquial o arco faríngeo, estructura, a modo de hendiduras, a ambos lados de la faringe;
 Arco reflejo, vía nerviosa que controla el acto reflejo;
 Arco senil, opacidad anular que aparece situada en la periferia corneal;

Deportes, cacería y guerra
 Arco (arma), dispositivo utilizado para disparar flechas sobre un blanco distante, ya sea para fines de cacería o como deporte o para la guerra;
 Arco de poleas, arco moderno que tiene poleas en los extremos de las palas y por las cuales pasa la cuerda;
 Arco compuesto, arco cuyo cuerpo, palas y empuñadura están compuestos por una sucesión de láminas de diferentes materiales;
 Arco largo inglés o arco largo galés, tipo de arco largo y poderoso con cerca de 2 m de altura;
 Tiro con arco, práctica deportiva en la que para disparar una flecha se utiliza un arco;
 Arco (fútbol) o portería, marco por el que debe entrar la pelota para anotar un gol;

Medios de transporte
 Arco (Renfe), servicio comercial ferroviario, así como el nombre de los coches de viajeros usados en el mismo por parte de Renfe Operadora en España;
 ARCO Aerolíneas Colonia S.A., aerolínea uruguaya fundada en 1957

Además
 Arco (geometría), sección de circunferencia o de cualquier otra curva;
 Arco eléctrico, descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos;
 Arco, compositor y cantante español.

Enlaces externos